Barrier Island ist der Name folgender Inseln:

in Neuseeland:
 Great Barrier Island 
 Te Hauturu-o-Toi / Little Barrier Island

in Australien:
 Barrier Island, eine Insel im Recherche-Archipel

in Antarktika:
 Barrier Island (Antarktika) 

Siehe auch:
 Barriereinsel, dem Festland vorgelagerte Insel